Філоненко Євгенія Ігорівна — культуристка
 Філоненко Євгенія (фігуристка)